Spojení písmen M a číslice 70 může mít různé významy:

 Messier 70 –  kulová hvězdokupa v souhvězdí Střelce
 Dálnice M70 (Maďarsko) – dálnice v Maďarsku